Второй дивизион чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2000 — 6-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров в группе D и 2-й турнир в рамках второго дивизиона (с 2001 года третий дивизион чемпионата мира).
Победителем турнира стала юношеская сборная Хорватии, которая в 2000 году вошла в состав участников первого турнира чемпионата мира
во втором дивизионе (до этого Группа С чемпионата Европы, затем Первый дивизион чемпионата Европы).

Арена

Участвующие команды

Квалификационный раунд

Предварительный раунд

Группа А 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа С 

Время местное (UTC+2).

Турнир за 1-3 места 

Время местное (UTC+2).

Турнир за 4-6 места 

Время местное (UTC+2).

Турнир за 7-9 места 

Время местное (UTC+2).

Индивидуальные награды 
Лучший бомбардир
 Нападающий:  Гордан Смойвер 21 очков (12 шайб и 9 передач)

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com
 Информация и статистика  iihf.com

Хоккей
Хоккей
D
Ю
Хоккей
Чемпионаты Европы в 2000 году